Ситниковский сельсовет — административно-территориальная единица в составе городского округа город Бор (Нижегородская область, Россия).

Административный центр — посёлок Ситники.

Населенные пункты 

В состав сельсовета входит 22 населенных пункта.

Примечания 

Городской округ город Бор
Муниципальные образования Борского района Нижегородской области
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году